Le terme de Pacte de Marrakech peut faire référence :
 au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, un accord mondial concernant l'immigration, adopté le  par l'Assemblée générale des Nations unies ;
 une concertation entre Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn en amont de la campagne présidentielle française de 2012.